Ел Чупадеро има више значења:

 Ел Чупадеро (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чупадеро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чупадеро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чупадеро (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чупадеро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чупадеро (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чупадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чупадеро (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чупадеро, Агва Зарка (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чупадеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чупадеро (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чупадеро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чупадеро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро, Сан Мигел Чупадеро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чупадеро (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чупадеро (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чупадеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чупадеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чупадеро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чупадеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чупадеро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чупадеро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чупадеро (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чупадеро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чупадеро (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Чупадеро (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чупадеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чупадеро (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику